Le terme petit maître peut désigner, en art, plusieurs choses :
 En peinture, un petit maître est un peintre qui , bien qu'ayant potentiellement contribué dans l'ombre à l'histoire de l'art.
 En céramique, la coupe des Petits Maîtres . Ils réalisaient des décors miniaturistes sur des coupes et ne décoraient que rarement d'autres formes de vases.
 Dans la mode et l'élégance, les petits-maîtres sont de jeunes élégants ; en particulier durant la Fronde (1648–1653), ils désignent l'entourage du prince de Condé (1621-1686).

Certains groupes spécifiques d'artistes sont identifiés comme tels :
 Les petits maîtres suisses sont des peintres suisses spécialisés, entre 1750 et 1850, dans la production d'illustrations exécutées au crayon, à l'aquarelle ou à l'huile et représentant des paysages, des scènes de genre ou des personnages.
 Les petits maîtres allemands sont un groupe de graveurs allemands actifs la première moitié du .

Notes et références